BiH:
 Bukovica Gornja (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Bukovica Gornja (Milići, BiH), naselje u općini Milići